Dimetilpiperidin se može odnositi na:

2,6-Dimetilpiperidin
3,5-Dimetilpiperidin